Vlnová délka luminiscenční emise při fotoluminiscenci je větší nebo rovna vlnové délce excitačního světla (λem ≥ λex).

Související články 
 Stokesův posuv
 Záření
 Světlo
 Fotoluminiscence

Fyzikální zákony